Fekete Jenő (1880–1943) geofizikus, az MTA levelező tagja
 Fekete Jenő (1904–1949) politikus, országgyűlési képviselő
 Fekete Jenő (1910–1991) válogatott labdarúgó
 Fekete Jenő (1943–2022) tájfutó, edző, szakíró
 Fekete Jenő (1949–2016) vegyészmérnök, a BME professzor emeritusa
 Fekete Jenő (1964) blues zenész